FAN Courier Express este o companie de curierat din România, cu sediul în Ștefăneștii de Jos. A fost înființată în 1998 de oamenii de afaceri Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai.
FAN Courier expediază cu propria flotă de 1.500 mașini (sistem „door to door”) plicuri și colete în țară..

Număr de angajați:

Cifra de afaceri:

Flotă:

Note

Legături externe 
 www.fancourier.ro - Site web oficial

Companii de curierat din România
Companii din județul Ilfov